Italiani, brava gente – frase fatta circa una presunta inclinazione alla benevolenza del popolo italiano, servita nel secondo dopoguerra a riabilitare il ruolo dell'Italia in confronto a quello della Germania, e fissata nel vocabolario internazionale dall'omonimo film
Mito degli italiani brava gente – preesistente pregiudizio, con lo stesso significato, sugli italiani
Italiani, brava gente (1964) – film diretto da Giuseppe De Santis
Italiani, brava gente (2005) – film diretto da Leonardo di Costanzo
Italiani, brava gente? (2005) – saggio di Angelo Del Boca sui crimini di guerra italiani
Italiani brava gente – programma televisivo condotto da Marcello Vinonuovo in onda su TGcom24 nel 2016